YMCA Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 YMCA Hotel (Chicago, Illinois), NRHP-ID 89001202
 YMCA Hotel (San Francisco, Kalifornien), NRHP-ID 86000148